Dirk Bouwmeester (1967- ), physicien néerlandais ;
 Frans Bouwmeester (1940- ), footballeur néerlandais ;
 Jay Bouwmeester (1983- ), joueur canadien de hockey sur glace ;
  (1979- ), femme politique néerlandaise ;
 Lily Bouwmeester (1901–1993), actrice néerlandaise.

Divers 
 Bouwmeester, un maître architecte indépendant en Belgique.